Михаил Кулагин:
 Кулагин, Михаил Андреевич (род. 1994) — российский баскетболист.
 Кулагин, Михаил Васильевич (1900—1956) — советский партийный и государственный деятель.
 Кулагин, Михаил Иванович (1947—1990) — советский правовед-цивилист, специалист в области зарубежного гражданского права.